Opanec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Opanec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen